Senada är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Al-Hoceima och regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Senada ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Senada är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Blad Cherif,  meter över havet,  km väster om Senada. Runt Senada är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Targuist,  km sydväst om Senada. Omgivningarna runt Senada är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate